Desa Kenongorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kenongorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 111,58), Jawa Timur, 
 Desa Kenongorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 111,67), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar